Karpno (powiat Bytowski), een plaats in het Poolse district Bytowski, woiwodschap Pommeren
 Karpno (powiat Słupski), een plaats in het Poolse district Słupski, woiwodschap Pommeren
 Karpno (powiat Drawski), een plaats in het Poolse district Drawski, woiwodschap West-Pommeren
 Karpno (powiat Świdwiński), een plaats in het Poolse district Świdwiński, woiwodschap West-Pommeren